Rhymer ist der Familienname folgender Personen:

 Don Rhymer (1961–2012), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Paul Rhymer (1905–1964), US-amerikanischer Drehbuchautor und Komiker

Siehe auch:
 Rymer
 Reimer